Са́лминское се́льское поселе́ние () — сельское поселение в Питкярантском районе Республики Карелия Российской Федерации.

География 
Салминское сельское поселение граничит с территориями:
 Лоймольским сельским поселением
 Ведлозерским сельским поселением
 Видлицким сельским поселением
 Питкярантским городским поселением
 Сортавальским городским поселением
 Лахденпохским городским поселением
 Куркиёкским сельским поселением
 Ленинградской областью

Население

Населённые пункты 
В сельское поселение входят 12 населённых пунктов (в том числе 3 населённых пункта в составе посёлка Салми):

Ссылки 
 Официальный сайт
 Границы сельских поселений (картографическое описание)
 Объекты культурного наследия на территории Салминского сельского поселения

Примечания 

Сельские поселения Питкярантского района